Lousa ist der Name mehrerer Orte und Gemeinden in Portugal:

 Lousa (Castelo Branco), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho Castelo Branco
 Lousa (Loures)
 Lousa (Torre de Moncorvo)

 Lousã, Kleinstadt im Distrikt Coimbra

Siehe auch:
 Lusa